Mitschullen ist ein deutscher Ortsname:
 Mitschullen, 1938 bis 1945 Rochau, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Miczuły, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mitschullen, 1938 bis 1946 Mittwalde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, untergegangenes Dorf im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland